Gavrilov (Gawrilow) steht für
 Alexander Jewgenjewitsch Gawrilow  (* 1943)
 Andrey Gavrilov (* 1955), russischer Pianist
 Valentin Gavrilov (* 1978), litauischer Politiker
 Walentin Alexandrowitsch Gawrilow (* 1946), russischer Hochspringer
Gavrilova (Gawrilowa) steht für:
 Darja Gawrilowa (* 1994), Tennisspielerin
 Ija Wiktorowna Gawrilowa,  (* 1987), russische Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Gora Gavrilova
 Gawrilow Possad
 Gawrilow